Юрий Котлер:
 Котлер, Юрий Львович (1930—2020) — русский прозаик, журналист и драматург, педагог. 
 Котлер, Юрий Юрьевич (1968 — 2018) — старший вице-президент ВТБ (2013—2015), руководитель проекта «Кадровый резерв — Профессиональная команда страны», советник Председателя Высшего Совета политической партии «Единая Россия».